Louise Brough e Margaret Osborne hanno battuto in finale Doris Hart e Patricia Canning 7-5, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1947